Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Ширак» с 1992 года, когда была основана Премьер лига Армении, по настоящее время. Здесь представлены сведения обо всех достижениях клуба в турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне.  Бомбардиры, отмеченные жёлтым цветом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Армении в указанном сезоне.

Клуб является единственной командой, которая участвовала во всех чемпионатах Премьер лиги Республики Армении. «Ширак» ФК дважды занимала последнее место (2004 и 2010) в Чемпионатах Армении, но в рамках расширения Премьер Лиги Армении, никогда не опускался в Первую Лигу.

«Ширак» ФК является одним из самых титулованных команд Республики Армении: 4-х кратный чемпион Армении (1992, 1994, 1999, 2012/2013), обладателем Кубка Армении (2011/12), 4-х кратным обладателем Суперкубка Армении (1996, 1999, 2003, 2013).

Расшифровка сокращений

Описание сезонов

Ссылки 
 Официальная страница ФФА
 Официальная страница Ширак ФК

ФК «Ширак»